Kellinghaus ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Schulte-Kellinghaus (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Johannes Kellinghaus (1881–1956), Oberbürgermeister der Stadt Osterfeld